Armageddon kan syfta på:

 Armageddon – latinsk stavning av en plats som omnämns i Uppenbarelseboken som det sista slagfältet mellan det goda och onda, se Harmagedon
 Armageddon (film) – en film från 1998
 Worms Armageddon – ett datorspel från 1999
 Red Faction: Armageddon – ett konsolspel från 2011

Se även
Armaggedon – ett Black Metal-band från Frankrike